Анисимиха — название населённых пунктов в России:

 Анисимиха — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Анисимиха — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Анисимиха — деревня в Ржевском районе Тверской области.